Heracleum canescens är en flockblommig växtart som beskrevs av John Lindley. Heracleum canescens ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
canescens